

Cinéma 
 Fausses Apparences (The Shape of Things) est un film franco-anglo-américain de Neil LaBute sorti en 2003.

Télévision 
 Fausses Apparences (téléfilm) (The Ultimate Lie) est un téléfilm américain réalisé par Larry Shaw et diffusé en 1996 à la télévision.